Paige Hareb (née en 1990), surfeuse néo-zélandaise
 Yasser Hareb, écrivain, chroniqueur, et présentateur de télévision de Doubaï